O nome Merkel pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Pessoas
Angela Merkel

Localidades
Merkel

Carcinologia
Tumor de Merkel

Desambiguação